In 2017 werd de 98ste editie van de Primera División (Venezuela), de hoogste afdeling van het Venezolaanse voetbal en de 61ste sinds de oprichting van de profliga in 1957. Het seizoen begon op 28 januari en eindigde op 17 december. Er werden twee kampioenschappen gespeeld, Monagas werd kampioen van de Apertura en Deportivo Lara van de Clausura. Beide clubs bekampten elkaar nog voor de algemene titel, die door Monagas gewonnen werd.

Apertura

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Clausura

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Finale

2017
Venezuela